BJF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Båtsfjord, Båtsfjord (Norvegia)